Copala:

 Cópala (Jalisco)
 Copala (Guerrero)